Alport:
 Arthur Cecil Alport, um médico sul-africano
 a síndrome de Alport